Serviss ist der Familienname folgender Personen:

 Tom Serviss (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler 

Siehe auch:
 Service